

Cinema e tv
The Unexpected Guest o An Unexpected Guest – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The Unexpected Guest – cortometraggio del 2011 diretto da James Harvey
The Unexpected Guest – episodio del 2011 della serie tv Puppy in My Pocket: Adventures in Pocketville

Musica 
 The Unexpected Guest – album dei Demon del 1982

Teatro 
 L'ospite inatteso (The Unexpected Guest) – opera teatrale di Agatha Christie del 1958